Grupa VIII (nieoficjalna nazwa: lubelsko-podkarpacka) III ligi – była jedną z ośmiu grup III ligi piłki nożnej (w latach 2008–2016), które były rozgrywkami czwartego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce.

Grupa ta powstała w 2008 roku na skutek reorganizacji rozgrywek. Za rozgrywki toczące się w tej grupie odpowiedzialny na przemian był: Lubelski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Lublinie oraz Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie. W ostatnim sezonie 2015/16 za rozgrywki odpowiedzialny był Lubelski Związek Piłki Nożnej, a występowało w nich 18 drużyn z województw: lubelskiego i podkarpackiego. 

Po sezonie 2015/16 w wyniku reorganizacji rozgrywek III ligi piłki nożnej w Polsce Grupa VIII została połączona z Grupą VII (nieoficjalna nazwa: małopolsko-świętokrzyska) III ligi tworząc od 2016 roku nową Grupę IV III ligi.

Mistrzowie ligi 

Objaśnienia:
 W sezonie 2008/2009 Stal Rzeszów awansowała do II ligi z 2. miejsca po wygranych barażach.
 Po zakończeniu sezonu 2009/2010 Spartakus Szarowola przekazał licencję i miejsce w II lidze wschodniej w sezonie 2010/2011 Motorowi Lublin S.A..
 W sezonie 2013/2014 Resovia nie awansowała do II ligi po przegranych barażach z Kotwicą Kołobrzeg.
 W sezonie 2014/2015 Stal Rzeszów nie awansowała do II ligi po przegranych barażach z Olimpią Zambrów.
 W sezonie 2015/2016 Motor Lublin nie awansował do II ligi po przegranych barażach z Olimpią Elbląg.

Sezon 2015/2016

Drużyny 
W III lidze występowało 18 drużyn:
 Drużyny występujące w III lidze 2014/2015:
 Stal Rzeszów 
 Karpaty Krosno
 Resovia
 Motor Lublin
 Orlęta Radzyń Podlaski
 Sokół Sieniawa
 Chełmianka Chełm
 Wólczanka Wólka Pełkińska
 Izolator Boguchwała
 Avia Świdnik
 JKS 1909 Jarosław
 Orzeł Przeworsk
 Lublinianka
 Tomasovia Tomaszów Lubelski
 Drużyny, które awansowały z IV ligi 2014/2015:
 z lubelskiej:
 Lewart Lubartów
 AMSPN Hetman Zamość 
 z podkarpackiej:
 Polonia Przemyśl
 Piast Tuczempy

Tabela 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Motor Lublin przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w III lidze.
 Orzeł Przeworsk, AMSPN Hetman Zamość, Izolator Boguchwała, Lewart Lubartów, Tomasovia Tomaszów Lubelski, Wólczanka Wólka Pełkińska, Sokół Sieniawa, Piast Tuczempy, Chełmianka Chełm, Lublinianka i Polonia Przemyśl spadły do IV ligi.

Najlepsi strzelcy 
 29 goli
  Wojciech Białek (Avia Świdnik)
 26 goli
  Damian Szpak (Orlęta Radzyń Podlaski)
 20 goli
  Piotr Prędota (Stal Rzeszów)
 19 goli
  Ołeksij Prytulak (Chełmianka Chełm)
 16 goli
  Mateusz Kompanicki (Lewart Lubartów)
 15 goli
  Filip Drozd (Motor Lublin)
  Paweł Hass (Sokół Sieniawa)
   Łukasz Szczoczarz (Stal Rzeszów)

Baraż o awans do II ligi 

 Wynik dwumeczu – 3:1 dla Olimpii Elbląg

Sezon 2014/2015

Drużyny 
W III lidze występowało 18 drużyn:
 Drużyny, które spadły z II ligi 2013/2014:
 Stal Rzeszów 
 Motor Lublin
 Drużyny występujące w III lidze 2013/2014:
 Resovia
 JKS 1909 Jarosław
 Tomasovia Tomaszów Lubelski
 Izolator Boguchwała
 Stal Kraśnik 
 Karpaty Krosno
 Sokół Sieniawa
 Orlęta Radzyń Podlaski
 Chełmianka Chełm
 Avia Świdnik
 Lublinianka
 Orzeł Przeworsk
 Podlasie Biała Podlaska
 Drużyny, które awansowały z IV ligi 2013/2014:
 z lubelskiej:
 Hetman Żółkiewka
 z podkarpackiej:
 Wólczanka Wólka Pełkińska
 Wisłoka Dębica

Tabela 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Stal Rzeszów przegrała swoje mecze barażowe i pozostała w III lidze.
 Wisłoka Dębica, Hetman Żółkiewka, Podlasie Biała Podlaska i Stal Kraśnik spadły do IV ligi.

Najlepsi strzelcy 
 29 goli
  Krzysztof Pietluch (Wólczanka Wólka Pełkińska)
 26 goli
  Piotr Prędota (Stal Rzeszów)
 21 goli
  Bartłomiej Buczek (Karpaty Krosno)
 19 goli
  Filip Drozd (Stal Kraśnik)
 15 goli
  Mateusz Olszak (Chełmianka Chełm)
 14 goli
  Sebastian Brocki (Stal Rzeszów)
  Paweł Myśliwiecki (Motor Lublin)

Baraż o awans do II ligi 

 Wynik dwumeczu – 4:3 dla Olimpii Zambrów

Sezon 2013/2014

Drużyny 
W III lidze występowało 17 drużyn:
 Drużyna, która spadła z II ligi 2012/2013:
 Resovia (nie otrzymała licencji na grę w grupie wschodniej II ligi w sezonie 2013/14)
 Drużyny występujące w III lidze 2012/2013:
 Tomasovia Tomaszów Lubelski
 Izolator Boguchwała
 Avia Świdnik
 Stal Sanok
 Lublinianka (przed startem rozgrywek Lublinianka/Wieniawa Lublin zmieniła nazwę na KS Lublinianka)
 Polonia Przemyśl
 Karpaty Krosno
 Stal Kraśnik
 Orlęta Radzyń Podlaski
 Podlasie Biała Podlaska
 Chełmianka Chełm
 Orzeł Przeworsk
 Drużyny, które awansowały z IV ligi 2012/2013:
 z lubelskiej:
 AMSPN Hetman Zamość
 Omega Stary Zamość (3 miejsce w IV lidze – zajęła miejsce wicemistrza Bogdanki II Łęczna, która po zakończeniu sezonu 2012/2013 zrezygnowała z awansu do III ligi)
 z podkarpackiej:
 JKS 1909 Jarosław
 Sokół Sieniawa

Tabela 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Resovia przegrała swoje mecze barażowe i pozostała w III lidze.
 Stal Sanok po zakończeniu sezonu nie przystąpiła do rozgrywek IV ligi podkarpackiej w sezonie 2014/2015 (drużyna została rozwiązana).
 Omega Stary Zamość, AMSPN Hetman Zamość i Polonia Przemyśl spadły do IV ligi.
 W związku z awansem tylko jednej drużyny z IV ligi lubelskiej Podlasie Biała Podlaska utrzymało się w lidze jako najwyżej sklasyfikowany spadkowicz z terytorium Lubelskiego ZPN.

Najlepsi strzelcy 
 21 goli
  Paweł Adamczyk (Sokół Sieniawa)
 18 goli
  Arkadiusz Gosa (Polonia Przemyśl)
 16 goli
  Bartłomiej Buczek (Karpaty Krosno)
  Filip Drozd (Stal Kraśnik)
 15 goli
  Michał Bereś (Izolator Boguchwała)
 13 goli
  Mateusz Olszak (Chełmianka Chełm)
  Tomasz Walat (Orzeł Przeworsk)

Baraż o awans do II ligi 

 Wynik dwumeczu – 2:1 dla Kotwicy Kołobrzeg

Sezon 2012/2013

Drużyny 
W III lidze występowało 16 drużyn:
 Drużyny występujące w III lidze 2011/2012:
 Avia Świdnik
 Podlasie Biała Podlaska
 Orlęta Radzyń Podlaski
 Tomasovia Tomaszów Lubelski
 Izolator Boguchwała
 Stal Kraśnik
 Karpaty Krosno
 Stal Mielec
 Stal Sanok
 Polonia Przemyśl
 Unia Nowa Sarzyna
 Chełmianka Chełm
 Drużyny, które awansowały z IV ligi 2011/2012:
 z lubelskiej:
 Lublinianka/Wieniawa Lublin
 Orlęta Łuków
 z podkarpackiej:
 Czarni 1910 Jasło
 Orzeł Przeworsk

Tabela 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Czarni 1910 Jasło wycofali się z rozgrywek po 25. kolejce i powrócili do rozgrywek po 26. kolejce.

 Stal Mielec awansowała do II ligi, grupy wschodniej.
 Orlęta Łuków i Czarni 1910 Jasło spadły do IV ligi.
 Unia Nowa Sarzyna wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej. W sezonie 2012/13 będzie występowała w klasie okręgowej.

Najlepsi strzelcy 
 20 goli
  Tomasz Płonka (Izolator Boguchwała)
 14 goli
  Wojciech Białek (Avia Świdnik)
  Damian Niemczyk (Stal Sanok)
 13 goli
  Sebastian Brocki (Izolator Boguchwała)
  Michał Pruchnik (Stal Mielec)
  Daniel Szewc (Stal Kraśnik)
 12 goli
  Łukasz Giza (Wisła Puławy)
 11 goli
  Daniel Góra (Stal Sanok)
  Mateusz Wanat (Polonia Przemyśl)

Sezon 2011/2012

Drużyny 
W III lidze występowało 16 drużyn:
 Drużyny występujące w III lidze 2010/2011:
 Izolator Boguchwała
 Siarka Tarnobrzeg
 Stal Sanok
 Partyzant Targowiska
 Karpaty Krosno
 Avia Świdnik
 Tomasovia Tomaszów Lubelski
 Polonia Przemyśl
 Unia Nowa Sarzyna
 Podlasie Biała Podlaska
 Chełmianka Chełm
 Stal Mielec
 Drużyny, które awansowały z IV ligi 2010/2011:
 z lubelskiej:
 Orlęta Radzyń Podlaski
 Stal Kraśnik
 z podkarpackiej:
 KS Zaczernie
 Strumyk Malawa

Tabela 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Siarka Tarnobrzeg awansowała do II ligi, grupy wschodniej.
 Strumyk Malawa spadł do IV ligi.
 Partyzant Targowiska i KS Zaczernie w sezonie 2012/13 będą występowały w klasie okręgowej.

 Po zakończeniu sezonu Partyzant Targowiska wycofał się z rozgrywek, dzięki czemu utrzymała się Unia Nowa Sarzyna.
 KS Zaczernie także wycofał się z rozgrywek po ich zakończeniu, a z wolnego miejsca i z gry w III lidze w sezonie 2012/2013 zrezygnował Strumyk Malawa, dzięki czemu utrzymała się Chełmianka Chełm.

Najlepsi strzelcy 
 17 goli
  Wojciech Hołoweńko (Podlasie Biała Podlaska)
 15 goli
  Ireneusz Zarzyka (Partyzant Targowiska)
 13 goli
  Daniel Szewc (Stal Kraśnik)
 12 goli
  Jurij Mychalczuk (Orlęta Radzyń Podlaski)
 10 goli
  Bartłomiej Buczek (Karpaty Krosno)
  Norbert Raczkiewicz (Tomasovia Tomaszów Lubelski)
  Maciej Rusin (Izolator Boguchwała)
  Damian Wolański (KS Zaczernie)

Sezon 2010/2011

Drużyny 
W III lidze występowało 16 drużyn:
 Drużyny występujące w III lidze 2009/2010:
 Górnik II Łęczna
 Avia Świdnik
 Stal Sanok
 Siarka Tarnobrzeg
 Tomasovia Tomaszów Lubelski
 Unia Nowa Sarzyna
 Izolator Boguchwała
 Podlasie Biała Podlaska
 Wisła Puławy
 Stal Poniatowa
 Karpaty Krosno
 Stal Mielec
 Drużyny, które awansowały z IV ligi 2009/2010:
 z lubelskiej:
 Chełmianka Chełm
 Olender Sól
 z podkarpackiej:
 Partyzant Targowiska
 Polonia Przemyśl

Tabela 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Po rundzie jesiennej Górnik II Łęczna zmienił nazwę klubu na GKS Bogdanka II Łęczna.
 Wisła Puławy awansowała do II ligi, grupy wschodniej.
 Stal Poniatowa i Bogdanka II Łęczna spadły do IV ligi.
 Olender Sól wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. W sezonie 2011/12 zrezygnował z gry w klasie okręgowej i będzie występował w zamojskiej klasie A.
 W III lidze utrzymała się Stal Mielec, ponieważ Bogdanka II Łęczna zrezygnowała z występów w III lidze w sezonie 2011/2012 i została przyjęta przez Lubelski ZPN do IV ligi lubelskiej.

Najlepsi strzelcy 
 25 goli
  Łukasz Giza (Wisła Puławy)
 17 goli
  Konrad Nowak (Wisła Puławy)
 16 goli
  Tomasz Płonka (Izolator Boguchwała)
 13 goli
  Tomasz Walat (Siarka Tarnobrzeg)
 12 goli
  Jacek Kusiak (Tomasovia Tomaszów Lubelski)
  Rafał Nikody (Stal Sanok)
  Fabian Pańko (Stal Sanok)

Sezon 2009/2010

Drużyny 
W III lidze występowało 16 drużyn:
 Drużyna, która spadła z II ligi 2008/2009:
 Stal Poniatowa
 Drużyny występujące w III lidze 2008/2009:
 Górnik II Łęczna
 Unia Nowa Sarzyna
 Avia Świdnik
 Izolator Boguchwała
 Wisłoka Dębica
 Stal Kraśnik
 Tomasovia Tomaszów Lubelski
 Karpaty Krosno
 Stal Mielec
 Spartakus Szarowola
 Orlęta Radzyń Podlaski
 Drużyny, które awansowały z IV ligi 2008/2009:
 z lubelskiej:
 Podlasie Biała Podlaska
 Wisła Puławy
 z podkarpackiej:
 Stal Sanok
 Siarka Tarnobrzeg

Tabela 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Spartakus Szarowola przekazał licencję i miejsce w II lidze wschodniej w sezonie 2010/2011 Motorowi Lublin S.A. i będzie występował w zamojskiej klasie B, gdzie zajmie miejsce rezerw.
 Stal Mielec utrzymała się w III lidze, ponieważ do rozgrywek w sezonie 2010/2011 nie przystąpi zdegradowany z II ligi Hetman Zamość (drużyna została rozwiązana).
 Stal Kraśnik, Orlęta Radzyń Podlaski i Wisłoka Dębica spadły do IV ligi.

Najlepsi strzelcy 
 15 goli
  Łukasz Giza (Wisła Puławy)
 14 goli
  Ihor Kozełko (Spartakus Szarowola)
 12 goli
  Tomasz Płonka (Izolator Boguchwała)
 11 goli
  Ireneusz Baran (Tomasovia Tomaszów Lubelski)
  Wojciech Kępka (Wisła Puławy)
 10 goli
  Stanisław Bednarz (Unia Nowa Sarzyna)

Sezon 2008/2009

Drużyny 
W III lidze (dawniej IV lidze) występowało 16 drużyn:
 Drużyny, które spadły z III ligi gr. IV:
 Resovia
 Stal Rzeszów
 Orlęta Radzyń Podlaski
 Wisłoka Dębica
 Łada Biłgoraj
 Avia Świdnik
 Drużyny, które utrzymały się z IV ligi lubelskiej:
 Tomasovia Tomaszów Lubelski
 Gónik II Łęczna
 Orlęta Łuków
 Stal Kraśnik
 Spartakus Szarowola
 Drużyny, które utrzymały się z IV ligi podkarpackiej:
 Izolator Boguchwała
 Unia Nowa Sarzyna
 Orzeł Przeworsk
 Stal Mielec
 Krośnianka/Karpaty Krosno

Tabela 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Resovia awansowała do II ligi, grupy wschodniej.
 Stal Rzeszów wygrała swoje mecze barażowe i awansowała do II ligi, grupy wschodniej.
 Łada Biłgoraj, Orlęta Łuków i Orzeł Przeworsk spadły do IV ligi.

Najlepsi strzelcy 
 19 goli
  Wojciech Białek (Avia Świdnik)
  Dariusz Kantor (Wisłoka Dębica)
 16 goli
  Ireneusz Gryboś (Stal Rzeszów)
 14 goli
  Konrad Nowak (Stal Kraśnik)
 11 goli
  Stanisław Bednarz (Unia Nowa Sarzyna)
  Mariusz Wiktor (Resovia)
  Ireneusz Zarczuk (Łada Biłgoraj)

Baraż o awans do II ligi 

 Wynik dwumeczu – 4:1 dla Stali Rzeszów

Sport w województwie lubelskim
Sport w województwie podkarpackim
!